Битва при Дос-Риос происходила на Кубе во время войны за независимость от Испании.

Во время битвы погиб известный кубинский писатель Хосе Марти, возглавлявший повстанцев в войне за независимость от Испании. Это столкновение было одним из первых, произошедших после их высадки на Кубе. Попытка соратников вынести тело Марти с поля битвы не удалась из-за подавляющего преимущества противника. После сражения Хосе Марти похоронили испанские военные. В 1951 году тело Марти было эксгумировано и перезахоронено в городе Сантьяго-де-Куба..

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения Испании
Сражения 1895 года
Военная история Кубы